

Persone
 John Turberville Needham (1713-1781) – biologo inglese

Geografia 
 Regno Unito
 Needham – parrocchia civile di South Norfolk, Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Needham – città della contea di Choctaw, Alabama
 Needham – comune della contea di Norfolk, Massachusetts

Astronomia 
 2790 Needham – asteroide della fascia principale